Iron Monkey steht für:

 The Iron Monkey, Alternativtitel von Die Schule der Shaolin, Hongkonger Film von Kuan Tai Chen (1977) 
 Iron Monkey (1993), Hongkonger Film von Woo-Ping Yuen 
 Iron Monkey (Band), britische Band